Folsom Field může být:

 Folsom Field, fotbalový stadion v Coloradu
 Folsom Field (Alabama), letiště v Alabamě